Guyot (familie) en Guyot de Mishaegen, Zuid-Nederlands adellijk geslacht
Henri Daniel Guyot Instituut in Groningen, onderwijsinstituut voor doven in Nederland
Henri Daniel Guyot (1753-1828), stichter van dit instituut, predikant in Groningen
Henri Daniel Guyot (1836-1912), Tweede Kamerlid, kleinzoon van voorgaande
Guyot 55+, de Amsterdamse vereniging voor dove 55+'ers
Arnold Henry Guyot (1807-1884), Zwitsers-Amerikaans geograaf en geoloog
guyot, type vulkanische berg op de oceaanbodem
Guyotgletsjer, gletsjer in de Amerikaanse staat Alaska
Mount Guyot, berg in de Amerikaanse staat Tennessee
Mount Guyot, berg in de Amerikaanse staat New Hampshire